Rafael Rogerio da Silva, plus communément appelé Rafael Ratão, est un footballeur brésilien né le  à Cascavel. Il joue au poste d'attaquant au Toulouse FC.

Biographie 

Rafael Ratão joue au Brésil, au Japon, et en Corée du Sud.

En 2018, il quitte le Brésil où il a fait la partie de sa carrière pour l'Europe notamment en Ukraine et la Slovaquie.

Il dispute trois matchs en Copa Sudamericana avec l'équipe de Ponte Preta.

Palmarès

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur de l'AA Ponte Preta
Joueur du Guaratinguetá Futebol
Joueur du Clube Náutico Capibaribe
Joueur de l'Albirex Niigata
Joueur du ŠK Slovan Bratislava
Joueur du Toulouse FC
Naissance en novembre 1995
Naissance à Cascavel (Paraná)